Gaimán kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Gaimán, kommun, Chubut, 
 Gaimán (kommunhuvudort i Argentina), Chubut, 

Robotskapade Argentinaförgreningar